Бок — название, топоним, фамилия и аббревиатура. Может означать:

 Бок — правая или левая сторона тела или предмета.
 Бок — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Бок — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Бок — город в округе Мил-Лакс, штат Миннесота, США.
 Бок — кратер на обратной стороне Луны.
 Бок — разновидность пива.
 БОК — база открытых ключей.

Фамилия 
 Бок, Адольф (1890—1968) — немецкий художник-маринист.
 Бок, Александр Романович (1829—1895) — российский скульптор.
 Бок, Анни (1867—?) — немецкая писательница.
 Бок, Барт Ян (1906—1983) — американский учёный-астроном.
 Бок, Беньямин (род. 1995) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Бок, Вильгельм (1903—1945) — штандартенфюрер СС, командир передовой команды «Москва», входившей в состав айнзацгруппы B.
 Бок, Борис Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; 7 июля 1907.
 Бок, Владимир Георгиевич (1850—1899) — русский искусствовед, коптолог.
 Бок, Георгий Тимофеевич (1818—1876) — вице-адмирал, гофмейстер двора князя Владимира Александровича.
 Бок, Гордон (род. 1939) — фолк-музыкант, автор и исполнитель.
 Бок, Дерек Кёртис (род. 1930) — президент Гарвардского университета.
 Бок, Джерри (1928—2010) — американский театральный композитор.
 Бок, Дитер (1939—2010) — немецкий юрист, бизнесмен, коллекционер.
 Бок, Иван Иванович (1898—1983) — советский геолог, академик АН КазССР (1954), доктор геолого-минералогических наук (1948), лауреат Ленинской премии (1958).
 Бок, Иеронимус (1498—1554) — немецкий ботаник, врач и лютеранский проповедник.
 
 Бок, Иоган — мошенник из Шотландии, которого Пётр Великий принял на государственную службу.
 Бок, Клаус Виктор (1926—2008) — немецкий литературовед.
 Бок, Манфред (1941—2010) — немецкий легкоатлет, многоборец.
 Бок, Николай Иванович фон (1880—1962) — русский дипломат, преподаватель, католический священник, иезуит византийского обряда.
 Бок, Присцилла (1896—1975) — американский астроном
 Бок, Тимофей-Эбергард фон (Георгиевич; 1787—1836) — барон, флигель-адъютант, полковник.
 Бок, Уте (1942—2018) — австрийский педагог.
 Бок, Федор фон (1880—1945) — немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал.
 Бок, Фридрих-Вильгельм (1897—1978) — оберфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.
 Бок, Эмиль (род. 1966) — премьер-министр Румынии в 2008—2012.
 Бок, Эдуард (1863—1930) — американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Бок, Ян (1569—1621) — венгерский и нижнелужицкий писатель и поэт, историк, политик и дипломат.

Двойная фамилия 
 Бок унд Полах, Макс фон (1842—1915) — генерал-фельдмаршал кайзеровской Германии.

Вымышленные персонажи 
 Фрекен Бок — персонаж трилогии для детей Астрид Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше».

Примечания

См. также 
 Бокк
 Бока (значения)